Kafa steht für:
 Kafa (Pferd), eine der acht äthiopischen Arbeitspferdrassen
 Alternativschreibung für Kaffa (Volk), Volk im Südwesten Äthiopiens
 Alternativschreibung für Kaffa (Sprache), Sprache im Südwesten Äthiopiens
 Alternativschreibung für Kaffa (Provinz), Provinz im Südwesten Äthiopiens

Ḱafa steht für:
 Ḱafa, Ort in der Opština um Kičevo, Nordmazedonien

KAFA steht für:
 Korean Academy of Film Arts, koreanische Filmhochschule
 Korea Air Force Academy, koreanische Militärakademie
 Korea American Football Association, koreanischer nationaler Sportverband für American Football und Flag Football

Siehe auch:
 Kaffa
 Kava (Begriffsklärung)
 Cava (Begriffsklärung)

Abkürzung